Il doppio del torneo di tennis Celle Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Bill Behrens e Kirk Haygarth che hanno battuto in finale Alexander Mronz e Arne Thoms 6-4, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Alexander Mronz /  Arne Thoms (finale)
 Joshua Eagle /  Andrew Florent (semifinali)

 Michael Mortensen /  Christian Saceanu (quarti di finale)
 Mårten Renström /  Mikael Tillström (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Celle Challenger 1994